Самойло — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Самойло, Александр Александрович (1869—1963) — русский и советский военачальник, участник Первой мировой и Гражданской войн.
 Самойло, Владимир Иванович (1878—1941) — белорусский публицист, литературный критик, философ.